Da 1 U Love 2 Hate — другий студійний альбом американського репера Spider Loc, виданий 24 червня 2008 р. лейблом Iceman Music Group. Продюсери: Da Riffs, Crash, J Hen, Puto (по 2 треки); Тай Фіфф [«Bury Me a G»], Agent, Da Heat Squad, 6Tre, Flip on It, Disko, Delma, Spider Loc, Alex, Bigfoot (по 1 треку). Реліз постачався з бонусним DVD.

Список пісень 
 «Intro» — 0:21
 «I Just Pray» (з участю Dina of Girth) — 4:33
 «Bury Me a G» — 2:36
 «I'ma Crip» (з участю J Luv та Lil Boss) — 4:58
 «A Day Ago» — 3:07
 «Street Life» (з участю Turf Talk, Kartoon та Butch Cassidy) — 3:40
 «N Deez Streetz» (з участю 6Tre та Tre) — 3:35
 «Celebrity» — 3:33
 «Celebrity» (Remix) (з участю Begetz та Kartoon) — 3:25
 «Major» (з участю E Note) — 3:26
 «Mr. New Bitch» (Remix) (з участю Kartoon та Джессі Джеймс-Декер) — 3:35
 «Want Me» (з участю Kartoon, Paybacc та Titus) — 3:33
 «Chilax» (з участю Begetz) — 4:21
 «Anywhere» (з участю E Note) — 4:09
 «Homegrown» — 5:05
 «Summertime» (з участю E Note) — 4:11
 «24's» (з участю Bigfoot та Piper) — 2:58
 «Amazin» (з участю E Note) — 4:01
 «Thought It Was Ova» — 4:05
 «Outro» — 0:21

Посилання 

Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми